Кризис среднего возраста:

 Кризис среднего возраста — психологический кризис 30-40 летнего возраста
 Кризис среднего возраста — фильм режиссёра Игоря (Гарика) Сукачёва
 Кризис среднего возраста (альбом) — альбом 1998 года Гарика Сукачёва, саундтрек одноимённого фильма